

Sigle 
 Department of National Defence  – Dipartimento della Difesa nazionale canadese
 Drag and drop  – azione di trascinamento e rilascio nell'interfaccia grafica di un computer
 Dungeons & Dragons  – gioco di ruolo
 Do not disturb – funzione usata in talune apparecchiature telefoniche per programmare gli orari in cui la suoneria è disattivata
 Do Not Disturb – "Non disturbare", in uso nelle chat

Codici 
 DND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Dundee (Regno Unito)
 dnd – codice ISO 639-3 della lingua daonda
 DND – codice ISO 3166-2:GB di Dundee (Regno Unito)

Musica 
 DND – singolo di Polo G del 2020